Екатери́на Алекса́ндрова: Савченко (Александрова), Екатерина Александровна (род. 1977) — российская прыгунья в высоту.
 Александрова, Екатерина Евгеньевна (род. 1994) — российская теннисистка.
 Александрова, Екатерина Яковлевна (1947—2012) — советский и русский культуролог, историк культуры, педагог.